Литвинов, Павел:
 Литвинов, Павел Борисович (1959 — 2005) — советский и российский перкуссионист
 Литвинов, Павел Михайлович (род. 1940) — советский диссидент, внук наркомина Максима Максимовича Литвинова.
 Литвинов, Павел Семёнович (1907—1943) — Герой Советского Союза.